Верни — французская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Верни, Дина (1919—2009) — французская натурщица и галеристка, искусствовед.
 Верни, Елена (Августа) Константиновна (1855—?) — оперная певица (сопрано).
 Верни, Саша (1919−2001) — французский кинооператор.

Топоним 
 Верни () — кантон в департаменте Мозель.
  () — столичная коммуна в этом кантоне.
  () — коммуна в департаменте Манш.